

100 största städerna i Texas efter befolkning
Statistiken är hämtad från 2013 års folkräkning.

Referenser
 De flesta av städerna är tagna från https://web.archive.org/web/20100522151421/http://www.state.tx.us/category.jsp?language=eng&categoryId=11.1
 Övriga har hämtats via 

Orter i Texas